

Palmarès

Porto: 1989-1990

Sporting: 1986, 1987
Porto: 1989

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale portoghese